Sims House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sims House (Mississippi), ID-Nr. 83000954
 Sims House (Texas), ID-Nr. 80004143